Список населённых пунктов Мошенского муниципального района Новгородской области

Примечания 

 
Мошенской район